La gara di Sciabola a squadre maschile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2013 si è svolta il 10 agosto 2013.

La medaglia d'oro è stata conquistata dalla Russia che conferma il titolo iridato conquistato a Catania 2011 battendo in finale i vicecampioni olimpici della Romania. La medaglia di bronzo è andata alla Corea del Sud che batte nella finale per il terzo posto la Bielorussia.

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Tabelloni dei piazzati

Tabellone 5º-8º posto

Tabellone 9º-16º posto

Tabellone 13º-16º posto

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campionati mondiali di scherma 2013